Perejil loco puede referirse al nombre común de las siguientes plantas herbáceas de la familia de las apiáceas:

 Aethusa; o
  Chaerophyllum hirsutum.